Kazimierz Michał Krzyczkowski (1893–1915) – podporucznik piechoty Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Kazimierz Krzyczkowski (1913–1944) – plutonowy podchorąży Armii Krajowej, lekkoatleta, chodziarz

Przypisy